Le grisou est un gaz, une forme de carbone fossile.
 Grisou, film allemand de Karl Grune.
 Grisou, film français de Maurice de Canonge.